Кэтрин Келли Лэнг (, род. 25 июля 1961) — американская актриса. Она известна по роли Брук Логан Форрестер в мыльной опере «Дерзкие и красивые».

Жизнь и карьера 
Кэтрин Келли Лэнг родилась в Голливуде, штат Калифорния и окончила среднюю школу Беверли-Хиллз.

Она дебютировала на экране в 1979 году в фильме «Скейтаун», а затем начала появляться на телевидении в таких сериалах как «Счастливые дни» и «Каскадёры». Она также появилась в двух музыкальных клипах групп Alabama и The Beach Boys.

Лэнг достигла наибольшей известности по роли Брук Логан Форрестер в мыльной опере «Дерзкие и красивые», где она снимается с 1987 года. Она появилась в той же роли в другой мыльной опере — «Молодые и дерзкие» в 1998 году. Эта роль принесла ей две номинации на дневную премию «Эмми», в 2013 и 2014 годах.

Лэнг была замужем дважды и имеет троих детей.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Средней школы Беверли-Хиллз
Актрисы телевидения США